Bar kan henvise til flere artikler:
 Bar (enhed) – måleenhed for vand-, gas- og lufttryk
 Bar (Montenegro) – en by i Montenegro
 Bar (Ukraine) - en by i Vinnitsja oblast i det centrale Ukraine
 Bar (etablissement) i form af et lokale eller en virksomhed
 BAR (våben) Browning Automatic Rifle
 Chokoladebar – en stang chokolade, ofte med fyld

Se også
 Bardisk - en disk i en bar.
 Nøgenhed – at være utildækket/"bar"
 Barre (flertydig)